Jan Wolff (architect), een 17e-eeuwse Poolse steenhouwer en architect
 Jan Wolff (cricketer), cricketer, Spartaan en schrijver van de Sparta Marsch
 Jan Wolff (hoornist), een Nederlandse hoornist, componist, pionier en directeur van het Muziekgebouw aan het IJ (1941-2012)